Хейли Лиэнн Окинс (; 3 декабря 1997, , Саут-Кембриджшир, Великобритания — 2 апреля 2015, , Восточный Суссекс) — английская девушка, страдавшая редчайшим генетическим заболеванием — прогерией. Окинс написала книгу о своём опыте и распространила по миру информацию о прогерии. Она скончалась в 17-летнем возрасте.

Биография 
Хейли родилась в 1997 году в Саут-Кембриджшире в семье Марка и Кэрри Окинсов. В результате врождённой прогерии её тело старело в восемь раз быстрее обычного. Прогерия встречается примерно у одного из четырёх миллионов, по другим данным 20 миллионов человек, лечения от неё нет. Изначально врачи предполагали, что Хейли проживёт не более 13 лет. Это средняя продолжительность жизни лиц с таким диагнозом.

Окинс занималась распространением информации и повышением осведомлённости о прогерии. Она много раз появлялась на телевидении в английских, американских и австралийских передачах. В 2004 году она встретилась с принцем Чарльзом. Впоследствии он писал, что был «впечатлён ее невероятным духом». В 2012 году Хейли опубликовала написанную совместно с матерью книгу Young at Heart: The Likes and Life of a Teenager With Progeria, рассказывающую о её детстве и борьбе с прогерией. В книге Хейли выразила мечту встретиться с певцом Джастином Бибером. После этого её друзья распространили об этом информацию в Твиттере, и Бибер пришёл к ней на 13-й День рождения. Она также встречалась с Кайли Миноуг.

Окинс принимала участие в экспериментальном лечении от прогерии в США, которое принесло некоторый положительный эффект. Она скончалась 2 апреля 2015 года. Ей было 17 лет, однако физически её тело было подобно телу женщины старше 100 лет.

См. также 
 Леон Бота
 Сэм Бернс
 Лиззи Веласкес

Примечания 

Прогерия
Умершие дети
Дети-писатели
Английские писательницы XXI века
Писатели по алфавиту